Чинцано:

 Чинцано — коммуна в Италии.
 Чинцано (Чинзано) — марка вермута.

См. также